Синякова — женская форма фамилии .
 Синякова, Катерина (род. 1993) — чешская теннисистка.
 Синякова, Ксения Михайловна (1892—1985) — жена Н. Н. Асеева.
Двойная фамилия
 Синякова-Уречина, Мария Михайловна (1890 или 1898—1984) — российская художница, Председатель земного шара.